Kami Sama est un personnage du manga et anime Gensômaden Saiyuki dont l'une des particularités est que l'on ignore le vrai nom. Tout comme Kinkaku et Ginkaku, il a besoin de croire en quelqu'un. De la même manière que Genjo Sanzo, qui a été recueilli par Komyio Sanzo, Kami Sama est lui pris en charge par Ukoku Sanzo (Nin Jian Hi), mais il a eu moins de chance que Genjo, en étant manipulé par ce dernier afin de rechercher les autres sutra. Il est le  qui ait réussi à battre le Sanzô-Ikkô.

Histoire personnelle
On sait peu de choses sur Kami Sama si ce n'est que comme Genjo/Ukoku Sanzo, il a été abandonné peu après sa naissance, et que tout petit, il croyait sincèrement en Dieu. En apercevant qu'il pouvait le manipuler, Ukoku décide de le prendre comme disciple, de le manipuler afin de le laisser croire qu'il pourrait gagner son admiration s'il parvenait à vaincre la bande à Sanzo. Il a manipulé à son tour Ginkaku et Kinkaku afin que ces derniers rapportent des âmes humaines. La peau autour de son œil a été profondément brûlée. D'après les souvenirs et flash-back apparaissant dans la série, Kami Sama avait déjà cette blessure quand il a été recueilli. On peut donc en déduire qu'elle n'ait pas due à Nin Jian Hi.

Relations avec les autres personnages

Kami Sama est quelqu'un de très seul, dépourvu d'amis. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir quelques relations sommaires avec les autres.

Avec Nin Jian Hi
Il s'agit d'une relation maître-élève. Contrairement à ce que pensait Nin Jian Hi au début, Kami Sama a bien compris qu'il ne lui accordait que très peu d'intérêt.

Avec Gojyo
Kami Sama n'a pas compris pourquoi Gojyo lui en voulait autant pour ce qu'il avait fait subir à Kinkaku et Ginkaku. Parmi tous les membres de la bande à Sanzo, Gojyo est celui qu'il a combattu avec le plus de force, et c'est aussi celui avec lequel il a le lien le plus fort puisque, tout comme lui, Kami Sama est prêt à tout pour obtenir un peu d'amour. 

Avec Goku
Kami Sama est le premier adversaire à avoir réussi à vaincre le jeune yôkai. Goku prend cela comme un défi à relever, et réussit ainsi à redonner confiance aux autres membres du groupe. De tous les membres des groupes, c'est de Goku que Kami Sama est le moins proche : en effet, Goku connait la valeur de la vie et ne comprend pas que mourir ne soit pas perçu comme quelque chose de mal.

Avec Sanzo
Tout comme Sanzo, Kami Sama a été promu bonze. 

Avec Hakkai
Hakkai voit à juste titre Kami Sama comme un enfant qu'il faudrait éduquer. L'idée de dévotion pour les autres n'ayant jamais traversé son esprit, Kami Sama sera très surpris quand il verra Hakkai lever son bouclier pour que les balles de Sanzo (très dangereuses pour les yokais) puissent passer.

Avec Kinkaku 
Kinkaku croit profondément en Kami Sama. Il pense qu'il s'agit vraiment de Dieu et aimerait bien que ce dernier le respecte. Ce qui est loin d'être le cas.

Avec Ginkaku
Ginkaku remarque rapidement que Kami Sama ne sourit jamais et est en fait très dangereux. À cause de cette découverte, il est enfermé dans la gourde (conformément à la légende). À son insu, il permet ainsi à Kami Sama de manipuler son frère.

Références

Voir aussi 
 Kami-sama dans Dragon Ball

Personnage de Saiyuki